UFC 234: Adesanya vs. Silva — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 10 февраля 2019 года на спортивной арене «Rod Laver Arena» в городе Мельбурн, Австралия.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Андерсона Силву единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного боя турнира планировался бой за чемпионский титул в среднем весе между действующим чемпионом (а также победителем The Ultimate Fighter: The Smashes в среднем весе) австралийцем Робертом Уиттакером и претендентом на титул (а также победителем The Ultimate Fighter: Team Jones vs. Team Sonnen в среднем весе) американцем Келвином Гастелумом (#4 в рейтинге). Тем не менее, Уиттакер снялся с турнира за несколько часов до его начала из-за ущемления брюшной грыжи, которая вынудила его перенести экстренную операцию в тот же день. 

Главный бой карда 

В результате этих изменений в день проведения турнира трёхраундовый соглавный бой турнира в среднем весе между непобеждённым новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей (#6 в рейтинге) и бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой (#15 в рейтинге) был повышен до главного боя турнира.  

Перед боем, между бойцами было крайне эмоциональное взвешивание. Адесанья не скрывал своего уважения к Силве. Сам бой прошел под полную диктовку Адесаньи, которым имел несколько шансов закончить бой досрочно, но уважая навыки соперника провел крайне осторожный бой. По мнению экспертов, бой походил больше на дружеский спарринг из-за нежелания бойцов идти за досрочной победой. Адесанья контролировал поединок и закончил его единогласным решением судей. Соотношение акцентированных (выброшенных) ударов в бою: 65 (132) - 34 (75) в пользу Адесаньи.

Изменения карда 
На турнире планировался бой в полутяжёлом весе между Райаном Спэнном и Джимми Крутом. Однако 25 января стало известно, что Спэнн вынужден выйти из боя из-за травмы руки и был заменен Сэмом Алви.

На турнире планировался бой в лёгком весе между Алексом Горджисом и Джалином Тёрнером. Однако сообщалось, что 27 января Горджис снялся с турнира по неизвестной причине, и его заменил новичок Каллан Поттер.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Исраэль Адесанья vs. Андерсон Силва
 Выступление вечера: Монтана Де Ла Роса и Девонт Смит

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
13 февраля 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Рани Яхья (бывший #15) покинул Топ-15 легчайшего веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC